Nicht bezeichnet:
 eine Negation
 das Komplement-Gatter, siehe Nicht-Gatter

Nicht ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Nicht (* 1994), österreichischer Fußballtorwart
 Kristian Nicht (* 1982), deutscher Fußballtorwart
 Kerstin Kaiser-Nicht (* 1960), heute Kerstin Kaiser, deutsche Politikerin (Die Linke)

Siehe auch:
 Nichts (Begriffsklärung)